Сергей Зорин: Зорин, Сергей Иванович (1911—1954) — танкист, Герой Советского Союза.
 
 Зорин, Сергей Семёнович (1890—1937) — советский партийный и государственный деятель.